Rägavere se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale 
 Rägavere, comună în Estonia

Localități
 Rägavere, sat în comuna Sõmeru, Estonia
 Rägavere, sat în comuna Tapa, Estonia